Go to Hell — песня американской трэш-метал-группы Megadeth 1991 года, которая вошла в саундтрек к фильму Новые приключения Билла и Теда (1991 год) и в мини-альбом Hidden Treasures (1995 год).

В песне присутствует молитва «Now I Lay Me Down to Sleep», которая также есть в песне Metallica «Enter Sandman» из «Чёрного альбома», вышедшей как сингл чуть позже в том же месяце.

Дейв Мастейн: «Enter Sandman, песня, из-за которой меня чуть удар не хватил, когда я её впервые услышал!». А все из-за слов молитвы отходящего ко сну ребенка, которую можно услышать и в песне «Go To Hell». Дейв: «Совпадение было поразительным и лишний раз напомнило мне, что мне никогда не выйти из тени Metallica. Эта тень всегда будет нависать надо мной, длинная и мрачная».

Музыкальное видео 
На песню был снят клип. В клипе Дэйв Мастейн умирает и отправляется в Ад. Дэвид Эллефсон предстает перед нами в виде священника, Ник Менца в образе Харона, а Марти Фридман несколько раз появляется в клипе в виде зомби. Также показаны с помощью монтажа руки Эллефсона, Мастейна и Фридмана, играющих свои партии.

Участники записи 
 Дэйв Мастейн — вокал, соло и ритм-гитара
 Марти Фридман — соло и ритм-гитара
 Дэвид Эллефсон — бас-гитара
 Ник Менза — ударные

Песни Megadeth
Песни 1990 года